Nelsonville (Ohio)
Nelsonville (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos